Noce w Rodanthe – powieść Nicholasa Sparksa
 Noce w Rodanthe – film z 2008 roku